33. Sinfonie steht für:

 33. Sinfonie (Haydn)
 33. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien